Violette – diminutivo francese del nome proprio di persona Viola
 Violette – film del 2013
 Cyndy Violette – giocatrice di poker statunitense
 Cory Violette – ex cestista statunitense

Pagine correlate
 Violetta